Intervale est un mot anglais pouvant faire référence à une vallée.

Intervale est aussi un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Intervale, localité du comté de Westmorland au Nouveau-Brunswick

Intervale, communauté du comté de Carroll dans le New Hampshire
Intervale, communauté du comté d'Alleghany en Virginie
Intervale Avenue, station du métro de New York

Voir aussi

Homonymie de toponyme